

Miejsca 
 Laughlin – jednostka osadnicza w stanie Nevada
 Baza Sił Powietrznych Laughlin

Osoby 
 Billy Laughlin
 Harry Laughlin
 James Laughlin – poeta
 James Laurence Laughlin – ekonomista
 Robert B. Laughlin
 William S. Laughlin